Lemaréchal peut faire référence à :
 Claude Lemaréchal (1944-), mathématicien français.
 Denis Le Maréchal, dit aussi Denis Lemaréchal (1755-1851 ), homme politique français.

 Claire Lemaréchal, scénariste française.